El apellido francés Abbadie o d'Abbadie puede hacer referencia a:

 Abbadie (canónigo), canónigo francés del siglo XVIII.
 Castillo de Abbadie, situado en la localidad francesa de Hendaya.